Fukao ist der Familienname folgender Personen:

 Ryutaro Fukao (1877–1948), japanischer Politiker und Fußballfunktionär
 Yoshihide Fukao (* 1949), japanischer Volleyballspieler